Джанни Франчолини (; 1 июня 1910, Флоренция — 1 января 1960, Рим) — итальянский кинорежиссер и сценарист. С 1939 по 1959 год снял 19 фильмов.

Биография 
Родился 1 июня 1910 года во Флоренции. В 1929 году переехал в Париж для изучения журналистики. Там он вступил в контакт с художественным авангардом того времени, в частности с Юджином Десло. В течение этого времени он был помощником режиссера Жоржа Лакомба и снял документальный фильм «Vérité sur l'Italie». В 1938 году он вернулся в Италию, где сотрудничал как сценарист и помощник режиссера у Камилло Мастрочинкве и Марио Сольдати. В 1940 году дебютировал как режиссёр с фильмом «L'ispettore Vargas». В послевоенное время Франчолини специализировался на неореалистичных комедиях и жанровых фильмах, часто сотрудничая с Чезаре Дзаваттини. В 1956 году он выиграл премию «Давид ди Донателло» в номинации «лучший режиссер» за комедийно-драматический фильм «Римские рассказы».

Примечания 

Кинорежиссёры Италии
Сценаристы Италии